Кара-Чумы́ш — топоним в Кемеровской области России:

 Кара-Чумыш (река)
 Кара-Чумыш (посёлок)
 Кара-Чумыш (село)